Il delitto della terza luna (Red Dragon) – romanzo di Thomas Harris del 1981
Red Dragon – film del 2002 diretto da Brett Ratner
Red Dragon – disc jockey giamaicano
Red Dragon – rivista mensile gallese
Red Dragon – progetto cancellato per una capsula spaziale di SpaceX per l'esplorazione di Marte
Red Dragon – formaggio gallese